Хулия Эстер Антония де ла Консепсьон Маричаль Мартинес, более известная как Хулия Маришаль ( (1944 — 15 ноября 2011, Магдалена Контрерас, Мексика) — известная афромексиканская актриса.

Биография 
Родилась в 1944 году в семье писателя Хуана де Ла Кабада и актрисы эпохи Золотого века мексиканского кино Эстер Мартинес Пеньяте. Впервые в кино снялась в 1966 году и с тех пор снялась во многих фильмах и сериалах. Актриса снималась в теленовеллах: «Дикая Роза», «Маримар», «Марисоль» и «Волчица». После окончании съёмок актриса ушла из кинематографа и стала преподавательницей в институте при киностудии Televisa, а также играла в театре и участвовала в художественных постановках и мероприятиях.

Исчезновение и убийство 
Актриса пропала без вести 12 ноября 2011 года после участия в спектакле. Поклонники творчества актрисы также подключились к поискам известной актрисы. Поиски в Мехико успехов не дали. Следы исчезновения вели к её родному дому в Магдалена Контрерас, которая находится к югу от Мехико. 2 декабря, когда поклонники взломали замок её родного дома, обнаружили отпиленные руки актрисы, а рядом лежала отпиленная голова супруга, также дома рядом с трупами, была обнаружена главная улика и вещдок — бензопила, с помощью которой преступники расчленили трупы актрисы и её супруга. Известно, что актрису и её супруга похитили 12 ноября, а убили 15 ноября.

Расследование убийства 
30 декабря 2011 года были задержаны убийцы Маришаль и супруга. По версии следствия, ими оказались Педро Кастильянос и Ана Бетсаида Гомес. Педро Кастильянос на протяжении 5 последних лет был личным водителем актрисы, испытывая личную неприязнь к актрисе из-за роли ведьмы Доминги в теленовелле «Волчица». Педро Кастильянос признался следствию, что он лишь хотел ограбить актрису и её мужа, ни о каком убийстве речи быть не могло. По ошибочной версии следствия, убил актрису и её мужа их родной племянник руками Кастильяноса, чтобы завладеть имуществом актрисы, а также её личного шофёра Кастильяноса. Её родной племянник завел бензопилу, крепко сжал руки находящегося в доме Кастильяноса и сначала отпилил обе руки актрисы, а затем обезглавил тело её супруга. Суд приговорил племянника к длительному тюремному заключению, однако не найдя доказательств его прямого участия в убийстве актрисы, апелляционный суд освободил его из под стражи. Также от следствия были освобождены Кастильянос и Ана Бетсаида Гомес в связи с отсутствием у них отпечаток пальцев на бензопиле, и всё же спустя год после убийства Педро Кастильянос признался следствию, что убил актрису и её супруга бензопилой вместе с Аной Бетсаидой Гомес, затем чтобы запутать следствие, Педро Кастильянос уничтожил улики (опечатки пальцев) и обманул следствие. В связи с двойным убийством Педро Кастильянос и Ана Бетсаида Гомес были приговорены к 52 годам лишения свободы и отправлены в колонию особого режима.

Останки актрисы и её супруга были кремированы и развеяны над морем.

Фильмография

Теленовеллы студии Televisa 
 1966 — Право родиться…. эпизод
 1972 — Молодая женщина.... Коралито
 1974 — Мир игрушки.... Каридад
 1987 — Дикая Роза…. Ромелия
 1988 — Гора страдания.... Матильде
 1989 — Умираю, чтобы жить... Тео
 1994 — Маримар…. Корасон
 1996 — Марисоль…. Долорес

Теленовеллы студии TV Azteca 
 1997 — Волчица…. Доминга (дьявол)

Фильмы 
 1966 — Фальшивый наследник.... эпизод
 1968 — Фандо и Лис.... Женщина с хлыстом
 1970 — Ложь.... Мария
 1971 — Люди-змеи.... Мэри Энн Ванденберг
 1977 — Убейте льва.... Розита Гальвазо

Ссылки 

Актрисы Мексики
Родившиеся в 1944 году
Умершие в 2011 году
Умершие 15 ноября
Умершие в Мехико
Убитые в Мексике
Афромексиканцы